Menídhion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Menídi, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Acharnes, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar